Якушино — название населённых пунктов в России:

 Якушино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Якушино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Якушино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Якушино — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Якушино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Якушино — деревня в Сандовском районе Тверской области.